Babja gora može značiti:
 Babja gora, planina u Hrvatskoj.
 Babja gora (Poljska), planina u Poljskoj.